King City ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 King City (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 King City (Kalifornien)
 King City (Missouri)
 King City (Oregon)
 King City Township, Kansas